Bunonematidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Bunonematidae i ordningen Rhabditida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Rhabditida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bunonematidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bunonematidae